Лейб Соло́мин (, псевдонимы Петрович, Пранас; 1 июля 1914,  — 3 февраля 1973, ) — деятель литовского революционного движения, партизан Великой Отечественной войны.

Еврей. Член КПСС (с 1934 года; до октября 1940 года — в Компартии Литвы). В 1929 году вступил в литовский комсомол, с 1932 года — секретарь Ионавского районного комсомола Литвы. С 1934 года — нелегальный член Центрального Бюро Профсоюзов. В 1936—1937 годах — инструктор Каунасского райкома Коммунистической партии Литвы. Организатор первой общественно-политической забастовки в Каунасе, в 1937 году семь раз был наказан в административном порядке.

Во время немецкой оккупации руководил антифашистской борьбой в Каунасе и Каунасском уезде.

В 1944—1961 годах — на партийной работе. В 1953 году окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС. С 1961 года преподавал в Каунасском политехническом институте. До восстановления независимости Литвы на доме по адресу Траку 20 в Каунасе была мемориальная доска о том, что в этом доме жил Лейба Соломин.

Примечания

Семья 
 Жена — Любовь Соломина.

Литература 
 Lietuviškoji Tarybinė Enciklopedija.- T.10.- Vilnius, 1983.- S.307

Партизаны Великой Отечественной войны
Преподаватели вузов Литвы
Еврейское сопротивление в период Холокоста:Персоналии
Коммунисты Литвы
Выжившие в Холокосте
Функционеры ВЛКСМ
Родившиеся в Ионаве